Arch Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Arch Mountain (Arizona)
 Arch Mountain (Tennessee)